EGN steht für:
 Einzelgesprächsnachweis, siehe Verkehrsdaten
 EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein
 Europäisches Geopark-Netzwerk, Netzwerk von Geoparks
 Geneina Airport (IATA-Code), Flughafen von al-Dschunaina, sudanesischer Bundesstaat West-Darfur
 Eagle Aviation France (ICAO-Code), ehemalige französische Fluggesellschaft
Executives' Global Network, ein Netzwerk von Managern oder Geschäftsführern

EGN